hrabstwo Dewey (ang. Dewey County) w USA, w stanie Oklahoma
 hrabstwo Dewey (ang. Dewey County) w USA, w stanie Dakota Południowa